Botta es un apellido y puede referirse a:

 Antoniotto Botta Adorno (1688-1774), aristócrata, militar y político genovés.
 Carlo Botta (1766-1837), médico , historiador y político de Italia. 
 Paul-Émile Botta (1802-1858),  arqueólogo francés nacido en Turín, Italia. 
 Antonio Botta (1896-1969), dramaturgo y guionista nacido en San Pablo que trabajó en Argentina.
 Silvia Margarita Botta (1942-1994), botánica y profesora de Argentina que utiliza la abreviatura botánica Botta.
 Mario Botta (1943-), arquitecto nacido en Mendrisio, Suiza.
 Rubén Botta (1990-), futbolista de Argentina.
 Santiago García Botta (1992-), jugador de rugby argentino.